Абали́хин — русская фамилия. Известные носители:

 Абалихин, Борис Сергеевич (1930—1994) — советский и российский историк.
 Абалихин, Сергей Анатольевич (род. 1946) — советский легкоатлет, спринтер.